МАЗ-4370 «Зубрёнок» — белорусский среднетоннажный низкорамный грузовой автомобиль класса N2 категории MCV, который изготавливается с конца 2003 года на Минском автомобильном заводе.

После развала в конце 1990-х годов картеля с АМО ЗИЛ Горьковский автозавод озаботился созданием востребованного рынком низкорамного развозного среднетоннажного автомобиля для перевозок по дорогам улучшенных категорий. Первые образцы создавались совместно с Минским автозаводом, однако в дальнейшем минчане в одностороннем порядке отказались от поставок на ГАЗ своих кабин типа МАЗ-5336 и запустили в производство семейство 5-тонных низкорамных бескапотных грузовиков МАЗ-4370, которое позднее в народе прозвали «Зубрёнок». За основу взяли немецкий MAN L2000, первый МАЗ-4370 вышел из ворот завода летом 1999 года. На базе машины МАЗ-4370 был создан 4,5-тонный грузовик МАЗ-4371, который тоже в народе называют «Зубрёнок».

Описание модели 
В отличие от очень похожих грузовиков российского производства типа ЗИЛ-5301 и ГАЗ-3310 Валдай, бескапотная кабина «Зубрёнка» более просторна и комфортабельна, а сам грузовик перевозит больше груза. Таким образом, на российском рынке долгое время не было наиболее прямого конкурента и  только в 2007 году на рынок был выведен среднетоннажник КАМАЗ 4308, который наиболее близок к модели «4370». Также на базе автомобиля был создан самосвал МАЗ-4570.

Модификации

См. также 
 МАЗ-5551
 МАЗ-6422
 МАЗ-6440

Примечания 

Автомобили МАЗ
Грузовые автомобили